Роджер Аллерс (; род. в 1949 году в г. , штат Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и художник, наиболее известен как режиссёр мультфильма «Король Лев».

Биография 
Режиссёрским дебютом Роджера Аллерса был «Король Лев», но перед этим он много лет работал в анимации. Он принимал активное участие в разработке сценариев для студии Disney, в том числе «Русалочки», «Принца и нищего», «Спасателях в Австралии» и «Аладдине».

Роджер родился в городе Рай (штат Нью-Йорк), а вырос в городе Скоттсдейле (штат Аризона). Он подсел на анимацию в 5-летнем возрасте, когда увидел мультфильм «Питер Пэн». Несколько лет спустя он решил, что будет работать в Disney, съездил в «Диснейленд» за набором юного аниматора и начал учиться, рисовал Дональда Дака и много читал про анимацию. Но в школе он забросил эту мечту, на него сильно повлияла новость о смерти Уолта Диснея.

В Аризонском университете Аллерс изучал живопись. Получив диплом, он несколько лет путешествовал по Греции, где и встретил будущую жену. Вскоре он с женой вернулся в Бостон и снова захотел вернуться к анимации. Окончил курсы в Гарварде, и получил работу на студии Стивена Лисбергера (режиссёра «Трона» и продюсера его продолженияа, «Трон: Наследие»). Там он работал над мультсериалами (в том числе на «Улице Сезам»), заставками для телепередач и рекламными роликами.

В 1978 году Аллерс, вместе со студией Лисбергера, переехал в Лос-Анджелес, и там начал работу над полнометражным проектом «Зоолимпиада» (Animalympics). Он был правой рукой режиссёра, занимался сценарием, разработкой персонажей и анимацией.

В 1985-м, Аллерс узнал, что Disney ищет сценариста для мультфильма «Оливер и компания», и тут же решил попытать счастья. Вскоре он стал главным сценаристом этого фильма. Затем он принимал участие в работе над «Русалочкой», «Принцем и нищим» и «Спасателями в Австралии», пока Аллерсу не поручили возглавить команду сценаристов «Красавицы и чудовища».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Википедия:Биографии современников
Сценаристы анимации
Сотрудники Walt Disney Animation Studios
Художники-раскадровщики США